Remberg steht für
 Haus Remberg in Duisburg
 Naturschutzgebiet Remberg in Meschede, Nordrhein-Westfalen

Remberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Remberg (* 1975) alias Specter Berlin, Grafiker, Art Director, Regisseur und Labelbetreiber
 Erika Remberg (1932–2017), österreichische Schauspielerin
 Josef Friedrich Remberg (1918–1991), deutscher General der Luftwaffe